El Deca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Deca, Chilcuautla, ort, Hidalgo, 
 El Deca, Ixmiquilpan, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar